Jerevan kan syfta på:
 Jerevan  – huvudstaden i Armenien
 Jerevans distrikt – en administrativ indelning av staden Jerevan
 Jerevans tunnelbana – ett tunnelbanesystem i Jerevan
 Jerevans järnvägsstation – centralstationen i Jerevan
 Jerevans konjaksbolag – en sprittillverkare i Jerevan